Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jaime Yzaga ha battuto in finale Jimmy Arias 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Michael Chang (quarti)
  Derrick Rostagno (primo turno)
  David Wheaton (quarti)
  Richey Reneberg (quarti)

 Jimmy Arias (finale) 
 Scott Davis (primo turno) 
 Jaime Yzaga (campione) 
 David Pate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1991
ATP Tour 1991